Сергей Варфоломеев:
 Варфоломеев, Сергей Дмитриевич (род. 1945) — советский и российский химик.
 Варфоломеев, Сергей Николаевич (род. 1968) — советский и российский футболист.